Drvenik Veliki je naselje u sastavu Grada Trogira, u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Nalazi se na istoimenom otoku.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 150 stanovnika.

Znamenitosti 

 crkva svetog Jurja

Izvori 

Naselja u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Drvenik Veli